Walezjusze (fr. Valois) – dynastia królów francuskich panująca w latach 1328–1589. Jej założycielem był Karol de Valois - ojciec Filipa VI i syn Filipa III Śmiałego. Dynastia była faktycznie boczną linią dynastii Kapetyngów.

Historia Walezjuszów 
Dynastię Walezjuszów poprzedzali Karolingowie (768–987), od których zaczęła się historia państwa francuskiego, oraz Kapetyngowie (987–1328), z których to Walezjusze się wywodzili. Po śmierci Karola V Mądrego podzieliła się ona na dwie linie dynastyczne: linię starszą Walezjuszów (wygasła wraz ze śmiercią Karola VIII w 1498 roku) i linię młodszą Orleańską. Ta druga podzieliła się na główną i boczną (fr. Valois-Orléans-Angoulême) - wygasła wraz ze śmiercią Henryka III w 1589. Po Walezjuszach nastała dynastia Burbonów, panująca w latach 1589–1848, z przerwą w okresie rewolucji francuskiej i napoleońskim.

Królowie Francji z dynastii 
 Filip VI (1328–1350)
 Jan II Dobry (1350–1364), syn
 Karol V Mądry (1364–1380), syn

Linia starsza
 Karol VI Szalony (1380–1422), syn
 Karol VII Zwycięski (1422–1461), syn
 Ludwik XI (1461–1483), syn
 Karol VIII (1483–1498), syn

Linia młodsza - Orleańska
 Ludwik XII (1498–1515), prawnuk Karola V
 Franciszek I (1515–1547), praprawnuk Karola V
 Henryk II (1547–1559), syn
 Franciszek II (1559–1560), syn
 Karol IX (1560–1574), brat
 Henryk III (1574–1589), brat, król Polski (1573–1574)

Drzewo genealogiczne Walezjuszów 
Adnotacje :
 = Królowie Francji
 = Królowie Szkocji
 = Królowie Hiszpanii
 = Papieże

Zobacz też 
 Władcy Francji
 Burbonowie
 Drzewo genealogiczne władców Francji

Drzewa genealogiczne
!